Massone (italienisch „Freimaurer“) steht für:

 Massone (Arco), Stadtteil von Arco nördlich des Gardasees, Italien
 das Klettergebiet Massone oberhalb jenes Stadtteils

Siehe auch:
 Masone
 Masson